Malvina est un prénom féminin anglo-saxon inventé au  par le poète écossais James Macpherson, qui aurait formé « Malvina » à l'aide de deux mots gaéliques pour signifier « le doux front ». Ce prénom, popularisé par l'écrivain Sophie Cottin dans son roman Malvina en 1800, est fréquent dans les pays anglophones au début du , mais ne s'est répandu dans les pays francophones qu'à partir des années 1990. Il avait cependant connu une grande popularité passagère sous le Consulat en raison de la passion qu'entretenait Napoléon Ier pour les chants ossianiques.

Prénom
Malvina Marjorie Bolus, (1906-1997) historienne et collectionneuse d'art canadienne (en), membre de l'ordre du Canada
Malvina Boyé (?-1883), première épouse de Olympe Hériot dit « le commandant Hériot »
Malvina Brach (), sculptrice
Malvina Chabauty, née Malvina Gaborieau (1901-1982), artiste-peintre française
Malvina Creutzer (), instigatrice de la reconstruction de la Chapelle Notre-Dame-des-Bois d'Erbsenthal
Malvina Germain, comédienne française spécialisée dans le doublage
Malvina Hazen, épouse du compositeur québécois Guillaume Couture
Malvina Hoffman (?-1966), sculpteur d'origine américaine
Dame Malvina Lorraine Major (1943-), chanteuse soprano d'opéra néo-zélandaise
Jenny-Malvina Pineux-Duval, fille d'Alexandre Duval, dont le portrait réalisé par Jacques Augustin Catherine Pajou se trouve au musée du Louvre
Malvina Polo (1903-2000), actrice américaine
Malvina Reynolds, née Malvina Milder (1900-1978), chanteuse et militante politique américaine, épouse de William Reynolds
Malvina-Michelle Roy-Delwaide, candidate indépendante à l'élection partielle de la Ville de Québec de 2007
Malvina Silberberg, actrice (française ?)
Malvina Vermot, tenancière d'un cabinet de lecture à Paris au 
Malvina, animatrice sur la radio libre Carbonne 14
Malvina, vivandière à St Cyr l'Ecole à la fin du  et qui a ravitaillé pendant les exercices des générations de St Cyriens. Elle est inhumée au cimetière de la commune

Personnages de fiction
Malvina,
personnage du roman brésilien Gabriela, girofle et cannelle : chronique d'une ville de l'État de Bahia de Jorge Amado
poupée aux cheveux bleus, personnage du conte russe La Petite Clé d'or ou Les Aventures de Bouratino d'Alexis Tolstoï (1936), inspiré du Pinocchio de Carlo Collodi.
personnage du film québécois Saints-Martyrs-des-Damnés
personnage du feuilleton radiophonique français Signé Furax (deuxième saison Le Boudin Sacré) et du film Signé Furax
Dame Malvina, personnage de l'univers de science-fiction de Moebius Le Garage hermétique
Comtesse Malvina d'Amalfi, personnage du film franco-italo-yougoslave La Tour, prends garde !
Malvina Carignan, personnage de la série télévisée québécoise Entre chien et loup
Malvina Fontoura, personnage du feuilleton télévisé brésilien Isaura
Malvina del Olmo, personnage de la série télévisée mexicaine María Mercedes
Malvina van Stille, héroïne du film germano-britanno-français L'Accordeur de tremblements de terre (The Piano Tuner of Earthquakes)
Malvina Wormser, personnage du film américain Ann Vickers
Malwina, protagoniste de l'Opéra  romantique Der Vampyr de Heinrich Marschner (Allemagne, 1828)

Œuvres littéraires ou musicales
Malvina,
opérette de Reynaldo Hahn
roman de Sophie Cottin
Les Caprices de Malvina, traduction française d'un roman de Barbara Cartland
Elena e Malvina, livret d'opéra de Felice Romani
Malvina di Scozia, livret d'opéra de Salvatore Cammarano
Malvina, album d'aventure fantastique de Olga Lecaye édité par École des Loisirs Lutin poche (1997)
An Malvina, de Johann Kaspar Mertz (op.13 Bardenklänge n°1)
Malvina de Adoniran Barbosa, 1951

Toponyme
Gran Malvina, nom espagnol de l'île Falkland occidentale ou Grande Malouine

Autres
Eunica malvina (Fabricius, 1775), insecte lépidoptère de la famille des Nymphalidae
Malvina, paquebot de la Compagnie générale transatlantique qui navigua de 1881 à 1910
Prix Malvina Brach, prix de sculpture attribué à René Davoine en 1952
(8636) Malvina, astéroïde découvert le  par le Centre de recherches en géodynamique et astrométrie

Notes et références

Article connexe 
 Melvin, le prénom masculin présenté comme la forme masculine de « Malvina ». Aussi : Melvyn, Melvine

Homonymie de prénom
Homonymie de titre